LDE – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto di Tarbes-Lourdes-Pyrénées, Lourdes / Tarbes, Francia

 LdE – libro degli eserciti di Warhammer